Let's Sing Again – film del 1936 diretto da Kurt Neumann
Let's Sing Again – cortometraggio del 1940 prodotto dalla Exclusive Films